39-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 4-й среди юношей и девушек прошёл в финском Контиолахти с 14 марта по 20 марта 2005 года.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Медальная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

2005 год в биатлоне
Международные соревнования по биатлону в Финляндии
Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров